Сантос Лозано има више значења:

 Сантос Лозано (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сантос Лозано (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику